Janvry (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Janvry (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France